Kangru est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Kangru, village du comté de Harju
, village du comté de Pärnu
Kangru, village du comté de Rapla

Voir aussi

Homonymie de toponyme